Ламек:
 Ламек — город в Канаде на острове Ламек.
  — канадский остров в Заливе Святого Лаврентия.
  — немецкий футболист.
 Ламек (или Ламех) — лунный кратер.
 Ламек - вариант написания имени Ламех.

См. также 
 Ламех (значения)